Der Speciestaler, auch Speziestaler, war ein vom 17. bis zum 19. Jahrhundert verbreiteter Typ von Silbermünzen, der sich am 9-Taler-Münzfuß des originalen Reichstalers orientierte. In historischen Quellen findet sich oft die Schreibweise Speciesthaler, in skandinavischen Quellen die Bezeichnung Speciesdaler. Auch eine Kurzbezeichnung als Species war üblich.

Allgemeines 
Die Reichsmünzordnung des Heiligen Römischen Reiches von 1566 legte fest, dass 9 Reichstaler aus einer feinen Kölnischen Mark Silber (ca. 234 g) zu prägen seien. Der offizielle Reichstaler nach dem 9-Taler-Fuß hatte somit einen Gehalt an Feinsilber von rechnerisch 25,984 g.

Speciestaler war im 18. und 19. Jahrhundert eine geläufige Bezeichnung im (nord-)deutschen und skandinavischen Raum. Der Wortbestandteil -taler geht auf die in Nachfolge des Joachimsthaler Guldiners zurück. Der Wortbestandteil Spezies geht auf lat. species 'Gesicht' oder mittellat. 'Brustbild' zurück: Speciestaler sind meist Silbermünzen mit ausgeprägtem Kopf- oder Brustbild des Münzherrn. Beispiele dazu siehe Münzstätte Dresden/Die Münzen der Münzstätte und Münzstätte Leipzig/Endgültige Schließung – Speciestaler der Kurfürsten Friedrich Christian und Friedrich August III. Auf den Speciestalern aus Hamburg fand sich statt eines Brustbildes das Stadtwappen.

Siehe auch:
 Wechseltaler – Münzgeschichte, Bewertung des Speciesreichstalers in Zinnaische Währung
 Taler auf die Verleihung des Hosenbandordens und auf das St. Georgenfest – Ausgabe eines Talers sowohl als Speciesreichstaler als auch als Kuranttaler (eine ausgeprägte Rechnungsmünze).

Regionale Ausprägungen

Heiliges Römisches Reich

Lübeck und Hamburg 
Im Jahre 1619 wurde der Reichstaler 9-Taler-Münzfuß als wertstabile Verrechnungseinheit der Hamburger Bank (Bankotaler, auch Banco-Thaler) bestimmt. Der Reichstaler war seit 1622 die gemeinsame Basis der Mark- und Schilling-Währungen in Hamburg und Lübeck. Der Reichstaler wird seitdem in genau drei Mark aufgeteilt.

In Hamburg wurden zwischen 1730 und 1764 etwa 110.000 solcher Speciestaler geprägt (Feingehalt 888 8/9; Grobgewicht 29,2 g). Die Prägungen von 1730 und 1735 tragen als Hinweis auf die Reichsmünzordnung eine Beschriftung als Moneta Nova. Auf den Speciestalern von 1761–1764 ist vermerkt, dass es sich gleichzeitig um 48 Schilling Species handelt. Die Nennung von Schilling Species war erforderlich, da der Silbergehalt der Hamburger Schillinge der 1725 eingeführten Hamburger Kurantwährung nur 5/6 der Schillinge Species betrug.

Andere Gebiete 

 Hannover: Speciesthaler (1738–1802) in 8/9 Feinheit nach dem 9-Taler-Fuß
 Österreich
 feiner Konventionsspeciesthaler (Feingehalt 24,808 statt 25,984 g) in  5/6 Feinheit (10 Speciestaler aus der rauen Wiener Mark oder 10 aus der feinen Wiener Kölnischen Mark)
 ab 1852 ab in 9/10 Feinheit

Siehe auch: Schmetterlingstaler – Beschreibung der Münzen: Umrechnung der Nominale des Reichsmünzfußes in Nominale des Leipziger Münzfußes

Dänemark mit Schleswig und Holstein 
 seit vor 1619 Speciesdaler (4 Rigsmarker zu 20 Skillinger Currentmönt) im 9 ¼-Taler-Fuß
 seit 1776 auch nur Species; in den Herzogtümern Schleswig und Holstein ab 1788 = 60 Schillinge schleswig-holsteinisch Courant
 Species, Rigsdaler Species und Speciesdaler wurden von 1800 bis 1808 unter Christian VII., etwa von 1825 bis 1838 unter Friedrich VI. und 1848/49 unter Friedrich VII. geprägt.
 auch noch Prägung einer 2-Rigsdaler-Münze im 9 ¼-Taler-Fuß 1868 unter Christian IX.

Feingehalt: 14-löthiges Silber = 875/1000. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts waren in Schleswig und Holstein auch ⅔ Species (40 Schillinge), ⅓ Species (20 Schillinge), 1/6 Species (10 Schillinge), 1/12 Species (5 Schillinge) und 1/24 Species (2 ½ Schillinge) im Umlauf.

Polen 
 ab 1697 Konventionsspeziestaler (unterteilt in 8 Złote polski) nach dem Wiener 10-Taler-Fuß in 5/6 Feinheit
 1787–1791 Reduzierung der Feinheit auf 13/16

Andere Länder 
 Norwegen: ab 1814 Speciedaler von ⅞ Feinheit (5 Rigsort zu 24 Skilling)

Einzelnachweise 

Talermünze
Historische Währungseinheit (Europa)